506 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 506 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Нижегородской области. Код 265721.
 506 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Вологодской области. Код 302155.